Уикипедия на интерлингва () е раздел на интерлингва в Уикипедия. Проектът започва работа на 29 април 2002 година.

Статистика

Посещаемост 

Интерлингва
Интерлингва